La Retraite es una localidad de Santa Lucía, en el distrito de Vieux Fort.

Demografía 

Según censo 2001 contaba con 181 habitantes. La estimación 2010 refiere a 207 habitantes.

Referencias 

Localidades de Santa Lucía